

Жінки 
 Глазова Олександра Павлівна — український педагог, доцент. Авторка шкільних підручників з української мови.

Чоловіки 
 Глазов Володимир Васильович (1920—2014) — радянський військовик і активіст ветеранського руху в Україні, генерал-майор.
 Глазов Володимир Гаврилович (1848—1920) — державний діяч, міністр народної освіти (1904—1905), генерал від інфантерії і член Військової ради Російської Імперії.
 Глазов Григорій Соломонович (1925—1996) — український радянський письменник, поет, сценарист, перекладач.
 Глазов Євген Михайлович (195—1974) — радянський господарський, державний і політичний діяч, Герой Соціалістичної Праці.
 Глазов Іван Матвійович (1919—1945) — капітан РА, учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.
 Глазов Микола Єлизарович (1919—1943) — лейтенант РА, учасник нацистсько-радянської війни, Герой Радянського Союзу.

Глазов — громада, розташована в землі Мекленбург-Передня Померанія. Входить до складу району Передня Померанія-Грайфсвальд.

Глазов — місто, адміністративний центр Глазовського району Удмуртської республіки.